Odvas-kői-sziklaüreg néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Odvas-kői-sziklaüreg, bakonyszücsi barlang.
 Odvas-kői-sziklaüreg, mályinkai barlang, amely barlangszállásként is használható.

Hasonló nevek:

 Odvaskői-sziklaüreg, az Odvas-kői-sziklaüreg másik neve.
 Odvaskői sziklaüreg, az Odvas-kői-sziklaüreg másik neve.